Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu przełajowym – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu przełajowego.

Po raz pierwszy mistrzostwa Polski w biegu przełajowym mężczyzn zostały rozegrane 2 października 1921 w Warszawie na trasie 6,5 km. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik lwowskiej Pogoni Jan Baran.

W latach 1922, 1923 i 1945 mistrzostwa nie odbyły się. Do 1930 były rozgrywane na jesieni, a później na wiosnę, w marcu lub kwietniu, na początek sezonu letniego. W latach 1921, 1924-1939, 1946-1951, 1982-1988, 1994 i 2002-2008 odbył się bieg na jednym dystansie, w latach 1952-1954, 1961-1965, 1969, 1971-1981, 1989-1993, 1995-2001 i od 2009 na dwóch dystansach, a w latach 1955-1960, 1966- 1968 i 1970 na trzech dystansach. Długość trasy wahała się od ok. 3 km do ok. 16 km.

Ze względu na nieporównywalność warunków w biegach przełajowych nie odnotowuje się rekordów Polski.

Najwięcej medali mistrzostw Polski (po dziewięć) zdobyli Artur Osman i Rafał Wójcik, a najwięcej złotych (sześć) Zdzisław Krzyszkowiak.

Dystansy biegów przełajowych podane poniżej są przybliżone.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 215 biegaczy. Najwięcej medali – po 9 – wywalczyli Artur Osman i Rafał Wójcik, a najwięcej złotych (6) Zdzisław Krzyszkowiak. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy

Dalsza bibliografia 
 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce